Конгоньяс ():

 Конгоньяс — город в штате Минас-Жерайс (Бразилия).
 Конгоньяс — аэропорт города Сан-Паулу (Бразилия).